Buzet-sur-Tarn (en occitan Buset de Tarn) est une commune française située dans le nord-est du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Frontonnais, un pays entre Garonne et Tarn constitué d'une succession de terrasses caillouteuses qui ont donné naissance à de riches terroirs, réputés pour leus vins et leurs fruits.

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Tarn, le ruisseau de Palmola, le ruisseau de Marignol et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (Les « vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ») et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Buzet-sur-Tarn est une commune rurale qui compte  en , après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975. Elle appartient à l'unité urbaine de Buzet-sur-Tarn et fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Buzétois ou  Buzétoises.

Le patrimoine architectural de la commune comprend un immeuble protégé au titre des monuments historiques : l'église Saint-Martin, inscrite en 1926.

Géographie

Localisation 

La commune de Buzet-sur-Tarn se trouve dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Elle se situe à  à vol d'oiseau de Toulouse, préfecture du département, et à  de Villemur-sur-Tarn, bureau centralisateur du canton de Villemur-sur-Tarn dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales.
La commune fait en outre partie du bassin de vie de Bessières.

Les communes les plus proches sont : 
Mézens (), Bessières (), Roquemaure (), Saint-Sulpice-la-Pointe (), Roquesérière (), Gémil (), Mirepoix-sur-Tarn (), Paulhac ().

Sur le plan historique et culturel, Buzet-sur-Tarn fait partie du Frontonnais, un pays entre Garonne et Tarn constitué d'une succession de terrasses caillouteuses qui ont donné naissance à de riches terroirs, réputés pour leurs vins et leurs fruits.

Buzet-sur-Tarn est limitrophe de huit autres communes.

Géologie et relief 
La superficie de la commune est de  ; son altitude varie de .

Hydrographie 

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne. Elle est drainée par le Tarn, le ruisseau de Palmola, le ruisseau de Marignol, le ruisseau de Castagne, le ruisseau de la Sauzière, le ruisseau de Merdayrols, le ruisseau de Panteyot, le ruisseau de Ribatel, le ruisseau des Vergnettes, le ruisseau de Vermas et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de  de longueur totale.

Le Tarn, d'une longueur totale de , prend sa source sur le mont Lozère, dans le nord de la commune du Pont de Montvert - Sud Mont Lozère en Lozère, et se jette dans la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave, en Tarn-et-Garonne.

Le ruisseau de Palmola, d'une longueur totale de , prend sa source dans la commune de Montastruc-la-Conseillère et s'écoule vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans le Tarn à Mirepoix-sur-Tarn, après avoir traversé .

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Villematier », sur la commune de Villematier, mise en service en 1994 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Toulouse-Blagnac », sur la commune de Blagnac, mise en service en 1947 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000, à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Milieux naturels et biodiversité

Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS).
Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : Les « vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou », d'une superficie de , s'étendent sur  dont 41 dans l'Aveyron, 8 en Haute-Garonne, 50 dans le Tarn et 37 dans le Tarn-et-Garonne. Elles présentent une très grande diversité d'habitats et d'espèces dans ce vaste réseau de cours d'eau et de gorges. La présence de la Loutre d'Europe et de la moule perlière d'eau douce est également d'un intérêt majeur.

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique 

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.
Deux ZNIEFF de  sont recensées sur la commune :
les « bois des Costes, des Graves et Grand bois » (), couvrant  dont une dans la Haute-Garonne et deux dans le Tarn et 
la « forêt de Buzet » (), couvrant  du département
et une ZNIEFF de  : 
la « basse vallée du Tarn » (), couvrant  dont huit dans la Haute-Garonne, 20 dans le Tarn et 21 dans le Tarn-et-Garonne.

Urbanisme

Typologie 
Buzet-sur-Tarn est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.
Elle appartient à l'unité urbaine de Buzet-sur-Tarn, une unité urbaine monocommunale de  en , constituant une ville isolée.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  ou plus (hors Paris).

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (59,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (62 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
terres arables (46,3 %), forêts (31,3 %), zones agricoles hétérogènes (12 %), zones urbanisées (3,4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,8 %), eaux continentales (2,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,2 %), prairies (0,8 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Voies de communication et transports 

Accès par l'autoroute A68 (sortie  Gémil, direction Bessières - Buzet-sur-Tarn (demi-échangeur) et depuis  sortie  Saint-Sulpice Portes du Tarn), et les routes départementales RD 630 (ancienne RN 630) et RD 988 (ancienne RN 88), ainsi que par le train en gare de Roquesérière.

La ligne express Hop!304 du réseau Arc-en-Ciel relie la commune à la station Balma - Gramont du métro de Toulouse ; la ligne 354 relie le cimetière de la ville à la station Borderouge ; la ligne 355 relie le centre de la ville à la gare routière de Toulouse ou la station Borderouge et à Villemur-sur-Tarn ; la ligne 375 relie le cimetière de la ville au lycée de Fronton. La ligne 717 du réseau liO relie la commune à Saint-Sulpice-la-Pointe et à Montauban.

Voir aussi : l'ancienne Gare de Buzet-sur-Tarn sur la Ligne de Montauban-Ville-Bourbon à La Crémade.

Risques majeurs 
Le territoire de la commune de Buzet-sur-Tarn est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité très faible). Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle.

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le ruisseau de Palmola. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2009.

Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 septembre 2006. Buzet-sur-Tarn est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de Buzet. Il est ainsi défendu aux propriétaires de la commune et à leurs ayants droit de porter ou d’allumer du feu dans l'intérieur et à une distance de  des bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que des landes. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (88,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les  dénombrés sur la commune en 2019,  sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 98 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM.

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune.

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2003 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999.

Toponymie 
Buzet : de l'ancien provençal buza (« bouse »).

Histoire 
La ville aurait été fondée une première fois en 814, puis rebâtie au . En effet, le cartulaire de Saint-Sernin mentionne la construction d'un pont sur le Tarn pour relier l'Albigeois au Toulousain.

À la suite du traité de Meaux, conclu en 1229 avec le roi de France, Louis IX, pour mettre fin à la croisade des Albigeois, le comte de Toulouse Raimond VII choisit de construire un bourg, protégé par une enceinte, pour contrôler le pont. Le terrain pour construire la bastide est acheté en 1235 à un certain Pilfort de Rabastens. Le , le comte de Toulouse accorde une charte de coutumes aux habitants.

En , après l'assassinat de son mari Jean V d'Armagnac à Lectoure, Jeanne de Foix est conduite, enceinte, au château de Buzet-sur-Tarn. Bien qu'elle soit morte après le , un avocat de la famille d'Armagnac prétendra, lors des États généraux de 1484, qu'elle a succombé en 1473 à un poison destiné à son enfant à naître. Au , cette fable est reprise par Pierre de Guibours qui en fait un tragique et sinistre épisode du règne de .
Ainsi, à en croire le père Anselme, après le siège de Lectoure et le meurtre de Jean V d'Armagnac, Jeanne de Foix aurait été dépouillée de ses bijoux et de ses joyaux avant d'être traînée au château de Buzet-sur-Tarn, devenu, pour la circonstance, prison royale. Bien qu'enceinte de sept mois, la veuve y fut enfermée à côté du cadavre de son mari. Là, sur l'ordre de  qui aurait cherché l'extinction de la Maison d'Armagnac, elle vit entrer le soir dans son cachot le cardinal Jouffroy, évêque d'Albi. Le religieux donna l'ordre aux apothicaires et aux soldats qui l'accompagnaient de contraindre la comtesse à absorber un breuvage pour détruire l'enfant qu'elle portait.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux 
Commune faisant partie de la deuxième circonscription de la Haute-Garonne, de la communauté de communes de Val'Aïgo et du canton de Villemur-sur-Tarn (avant le redécoupage départemental de 2014, Buzet-sur-Tarn faisait partie de l'ex-canton de Montastruc-la-Conseillère).

Tendances politiques et résultats

Liste des maires 

|-
|colspan="5" align="center" bgcolor="#f3fff3"|

Population et société

Démographie 

La commune comptait en 2016 un nombre de , population en hausse continue depuis la deuxième moitié du .

Enseignement 
Buzet-sur-Tarn fait partie de l'académie de Toulouse.

L'éducation est assurée sur la commune par l'école maternelle Arc-en-Ciel et l'école élémentaire Émile Massio.

Culture 
Buzet possède une bibliothèque et de nombreuses associations telles que pour la danse la peinture la musique...

Activités sportives 
Tennis, cyclisme, pétanque, football, chasse, yoga, golf de Palmola...

Écologie et recyclage 
La collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés ainsi que la protection et la mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre du SICTOM (syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères) de la région de Lavaur.

Économie

Revenus 
En 2018  (données Insee publiées en ), la commune compte  fiscaux, regroupant . La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de  ( dans le département). 55 % des ménages fiscaux sont imposés (55,3 % dans le département).

Emploi 

En 2018, la population âgée de  s'élève à , parmi lesquelles on compte 83,6 % d'actifs (76,3 % ayant un emploi et 7,3 % de chômeurs) et 16,4 % d'inactifs. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des  est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Toulouse, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Elle compte  en 2018, contre 334 en 2013 et 242 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de , soit un indicateur de concentration d'emploi de 27,7 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 69,5 %.

Sur ces  actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 172 travaillent dans la commune, soit 13 % des habitants. Pour se rendre au travail, 87,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 6,7 % les transports en commun, 2,2 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile).

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités 
212 établissements sont implantés  à Buzet-sur-Tarn au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département.

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 19,3 % du nombre total d'établissements de la commune (41 sur les 212 entreprises implantées  à Buzet-sur-Tarn), contre 25,9 % au niveau départemental.

Entreprises et commerces 
Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont : 
 SARL Faucon, travaux de revêtement des sols et des murs ()
 Energie Renouvelable Labat, travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ()
 Aguinet Charpente Et Couverture - Acc, travaux de charpente ()
 Youx SOS Pare-Brise Plus, entretien et réparation de véhicules automobiles légers ()
 SARL Innov'confort, commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration ()

L'agriculture basée sur la culture de céréales (maïs, blé...) a encore une place importante mais tend à diminuer en faveur de zones résidentielles liées à la proximité de l'agglomération toulousaine puisque étant dans son aire urbaine.

Agriculture 
La commune est entre le frontonnais, le midi toulousain et l'albigeois, une petite région agricole occupant le nord-est du département de la Haute-Garonne, dont les coteaux portent des grandes cultures en sec avec une dominante blé dur et tournesol. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture  sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage.

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 43 lors du recensement agricole de 1988  à 31 en 2000 puis à 28 en 2010 et enfin à 22 en 2020, soit une baisse de 49 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 57 % de ses exploitations. La surface agricole utilisée sur la commune a quant à elle augmenté, passant de  en 1988 à  en 2020. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 33 à .

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 
 Buzet de par son histoire a un monument aux morts (près de la mairie) et un mémorial aux victimes de la Gestapo (près du cimetière).

Église Saint-Martin 
 L'extérieur
L'église fortifiée de style gothique toulousain est dédiée à saint Martin de Tours. La façade, sans ouverture en dehors de la porte, est renfoncée d'une galerie défensive. L'abside à pans coupés est solidifiée par des piliers intérieurs enchâsses dans les murailles.
 L'intérieur
La nef est divisée en quatre travées. Huit chapelles, dont deux ont été murées. La façade, avec une porte terminée en ogive, est surmontée d'une galerie. Du côté nord, s'élève le clocher qui servait de tour de guetteur à l'ancien château, pour la surveillance du pont. Sa base conserve sa forme massive sur 23 mètres. L'extrémité est couronnée par une ceinture de mâchicoulis portés sur des consoles. Sur cette élévation, la tour de guetteur octogonale est divisée en trois étages. L'église est inscrite au titre des monuments historiques.
 Le plafond de la nef est due au peintre toulousain Damon (vers 1860) de l'école des nazaréens qui voulait retrouver le style de Fra Angelico.
Les oeuvres d'art 
 Dans le chœur de part et d'autre du maître autel deux oeuvres de Bernard Bénézet ; Scène de la vie de saint Martin : Messe de saint martin et Saint Martin convertit sa mère Deux huiles sur toiles inscrites au titre des monuments historique. Ces deux toiles de 1896 sont les derniers œuvres du peintre.
 Dans la chapelle sur une pietà baroque d'un auteur anonyme en bois polychrome et doré, inscrite au titre des monuments historiques.
 En 1766 une campagne de réhabilitation de l’intérieur de l'église a été réalisée, elle a intéressé la chaire et les confessionnaux. La chaire est inscrite au titre des monuments historiques.
 sur le mur nord de la nef un groupe en bois sculpté polychrome et doré : La gloire de saint Martin du . L'œuvre est inscrite au titre des monuments historiques.
 Vierge à l'Enfant statue en bois polychrome et dorure par Artus Legoust Artus Legoust. L'oeuvre est inscrite au titre des monuments historiques.
Saint-Roch et son chien statue en bois polychrome et dorure. L'œuvre est inscrite au titre des monuments historiques.
Dans la même chapelle un reliquaire inscrit aux monument historiques de la fin du XVIIIe travail remarquable par l'emploie du papier roulé.
 Pont de Buzet-sur-Tarn (pont suspendu).
 La Foret de Buzet
 La halle construite en 1884.
 Le poids public du  à l'architecture inhabituelle à colombage et frise en céramique.
 Golf de Palmola

Galerie

Personnalités liées à la commune 

 Jean V d'Armagnac
 Francisco Ponzán Vidal
 Jeannette Mac Donald
 Francisco Ponzán Vidal (1911-1944), fondateur du groupe de résistance Ponzán, héros de la Seconde Guerre mondiale, fusillé par les nazis dans la commune.

Héraldique

Pour approfondir

Bibliographie 
 Françoise Sabatié-Clarac, Buzet-sur-Tarn. Des origines à la Révolution, 2006, 170 p., 
 Françoise Sabatié-Clarac, Buzet-sur-Tarn. Les tragédies sous l'Occupation, 2010, 210 p.,

Articles connexes 

 Liste des communes de la Haute-Garonne
 Anciennes communes de la Haute-Garonne
 Voyages de Louis XI

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références

Site de l'Insee

Autres sources 

Commune en Haute-Garonne
Commune dans l'arrondissement de Toulouse
Ville nouvelle du XIIIe siècle en France
Aire urbaine de Toulouse
Aire d'attraction de Toulouse